Giorgio De Bettin – hockeista su ghiaccio italiano
Luigi De Bettin – bobbista italiano